Географія
 Мінамі-Макі (Наґано)
 Мінамі-Макі
Персоналії
 Ентоні Макі
 Макі Салл
 Макі Сеїтіро
 Табата Макі
 Цукада Макі
 Джеймі Макі

Інше
 Макі
 9088 Макі
 Макі-дзуші
 Макі (екорегіон)